14 декабря 1952 года в Лихтенштейне был проведен референдум о введении страхования для пожилых и малоимущих граждан. Предложение было одобрено 53.5% избирателей.

Итоги

Примечания 

Референдумы 1952 года
Референдумы в Лихтенштейне
Социальное страхование
История страхования
Декабрь 1952 года
События 14 декабря